Танталат родия — неорганическое соединение,
соль родия и танталовой кислоты
с формулой RhTaO,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств оксидов родия и тантала :

Физические свойства 
Танталат родия образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mnm,
параметры ячейки a = 0,4684 нм, c = 0,3020 нм, Z = 1
структура типа диоксида титана TiO
.

Примечания 

Соединения родия
родия